pochłaniacz – część maski filtracyjnej (przeciwgazowej)
 pochłaniacz (absorbent) – substancja pochłaniająca składnik gazowy w procesie absorpcji.
 pochłaniacz (absorber) – urządzenie do pochłaniania gazu lub pewnych jego cennego albo szkodliwego składnika przy pomocy cieczy absorbującej
 pochłaniacz (getter) – substancja chemiczna umieszczana we wnętrzu przyrządu próżniowego, zapobiegająca utracie próżni
 pochłaniacz – rodzaj okapu kuchennego